

Cinema 
 Step Up – franchise
Step Up – film del 2006 diretto da Anne Fletcher
Step Up 2 - La strada per il successo – film del 2008 diretto da Jon M. Chu
Step Up 3D – film del 2010 diretto da Jon Chu
Step Up Revolution – film del 2012 diretto da Scott Speer
Step Up: All In – film del 2014 diretto da Trish Sie

Musica 
 Step Up – singolo dei Drowning Pool del 2004
 Step Up – singolo di Darin del 2005
 Step Up – singolo delle The Cheetah Girls del 2006
 Step Up – singolo delle miss A del 2010
 Step Up – singolo di Mike Williams e Felix Jaehn del 2017